AGN steht für:
 Accord Européen sur les grandes voies navigable d'importance internationale, französisch für Europäisches Übereinkommen über die Hauptbinnenwasserstraßen von internationaler Bedeutung
 Active Galactic Nucleus, englisch für Aktiver Galaxienkern
 Again, englisch für „nochmals, wieder“; siehe Abkürzungen/Luftfahrt
 Air Gabon, ehemalige Fluggesellschaft des afrikanischen Staates Gabun (ICAO-Code)
 Akute Glomerulonephritis, siehe Glomerulonephritis
 Arbeitsgemeinschaft Güternahverkehr, siehe Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung
 Archivo General de la Nación
 AGN International, ein Verbund von unabhängigen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzleien
 Arbeitsgruppe Notfallmedizin
 Arbeitsgemeinschaft für Notfallmedizin, ein Verein in Steiermark, Österreich, mit dem Tätigkeitsbereich einer notfallmedizinischen Fachgesellschaft
  Astronomische Gesellschaft in der Metropolregion Nürnberg e.V.
 Wasserlandestelle Angoon (IATA-Code)

agn steht für:
 Agutaynen (ISO-639-3-Code), eine der philippinischen Sprachen in Agutaya, Provinz Palawan, Philippinen

Abkürzung